Miejscowości w Polsce:
 Krościna Mała
 Krościna Wielka